Émile Delmas peut désigner plusieurs personnalités :
 Émile Delmas (1834-1898), armateur et homme politique français, maire de La Rochelle et député de la Charente-Maritime ;
 Émile Delmas (1885-1948), homme politique français, député du Lot.